Limeirense – abitanti di Limeira do Oeste
Limeirense – abitanti di Limeira
Limeirense – abitanti di Rosário da Limeira